Борис Кунин:
 Кунин, Борис Владимирович (род. 1960) — российский художник, заслуженный художник Российской Федерации, академик РАХИ.
 Кунин, Борис Израилевич — казённый раввин Кременца.
 Кунин, Борис Эммануилович (1936—2013) — российский библиофил, исследователь экслибрисов.